Мононегавирусы () — порядок вирусов, содержащих одноцепочечную (−)РНК. Выделен в 1990 году, первым среди порядков вирусов, в составе 3 семейств (Filoviridae, Paramyxoviridae и Rhabdoviridae), в дальнейшем объём порядка был увеличен.

Жизненный цикл 
Вирусные частицы связываются с рецепторами на поверхности клеток, например, с сиаловой кислотой; вирусная оболочка и плазматическая мембрана сливаются и вирус попадает внутрь клетки. В цитоплазме вирусная частица распадается, освобождая генетический материал.

Геном вирусов имеет отрицательную полярность и не кодирует белков. мРНК синтезируется РНК-зависимой РНК-полимеразой (). Таким образом, для синтеза вирусных белков в вирионе обязательно должна содержаться РНК-зависимая РНК-полимераза.

РНК-зависимая РНК-полимераза связывается с единственным промотором на 3'-конце геномной РНК и начинает транскрипцию. В промежутках между генами РНК-зависимая РНК-полимераза делает «остановки» и освобождает отдельные мРНК. Подобная особенность синтеза (+)РНК приводит к тому, что продукты генов, находящихся ближе к 3'-концу генома, синтезируются в бо́льшем количестве, чем в случае генов на 5'-конце. Расположение генов в направлении от 3' к 5'-концу является способом регуляции транскрипции, — гены белков нуклеокапсида, которых вирусам требуется больше, находятся на 3'-конце, ген РНК-зависимой РНК-полимеразы — на 5'-конце.

В цитоплазме клетки начинается трансляция вирусных белков на синтезированных мРНК на рибосомах хозяина. В некоторых случаях РНК-зависимая РНК-полимераза синтезирует полные копии (+)-антигеномов, которые затем транскрибируются в (-)-геномные РНК.

Синтезированные вирусные белки и геномные (-)РНК в ходе самосборки объединяются в вирусные частицы и накапливаются вблизи плазматической мембраны. Вирионы отпочковываются от клетки, при этом получают оболочки, состоящие из фрагментов плазматической мембраны хозяина. Новые вирионы заражают другие клетки, цикл размножения повторяется.

Классификация 
На июль 2021 года в порядок включают 11 семейств:
 Artoviridae (2 рода)
 (3 рода)
  (6 родов)
Lispiviridae (1 род)
  (9 родов)
  (7 родов)
  (4 подсемейства и 3 рода вне их)
  (2 рода)
  (3 подсемейства и 7 родов вне их)
  (1 род)
Xinmoviridae (1 род)

См. также 
 Метапневмовирус человека
 Респираторно-синцитиальный вирус человека

Примечания 

 
Порядки вирусов